bark – obręcz kończyny górnej w anatomii człowieka
 bark – skala wysokości dźwięku
 bark – rodzaj żaglowca
 bark – rodzaj fortyfikacji
 Bark –  album zespołu Jefferson Airplane

Niemcy 
1 gmina:
 Bark – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Polska 
1 wieś:
 Bark – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim
 Bark – dawna wieś, obecnie część dzielnicy Komorowice w Bielsku-Białej